Démocratie nationale peut désigner différents partis politiques :
 Espagne : Démocratie nationale ;
 Pologne : Démocratie nationale.